Celaena är ett släkte av fjärilar som beskrevs av James Francis Stephens 1829. Celaena ingår i familjen nattflyn.

Dottertaxa till Celaena, i alfabetisk ordning

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Fjärilar
Nattflyn
Celaena